A 2009-es olasz labdarúgó-szuperkupát a bajnok Internazionale valamint a kupagyőztes Lazio vívta egymással a pekingi Madárfészek stadionban. A mérkőzést, melyet augusztus 8-án rendeztek 2–1-re a Lazio nyerte.

Mérkőzés adatok

Kapcsolódó szócikkek 
2008–2009-es Serie A
2008–2009-es Coppa Italia

Források
RSSSF.com

Olasz labdarúgás
Olasz
Olasz labdarúgó-szuperkupa